Художественная академия Цинциннати () — американская художественная академия, расположенная в городе Цинциннати, штат Огайо.

История и деятельность 
Художественная академия Цинциннати — это частный колледж искусств и дизайна, аккредитованный Национальной ассоциацией школ искусств и дизайна . Первоначально был основан в 1869 году как школа McMicken School of Design и был кафедрой университета Цинциннати. В 1887 году стал называться академией художественной школы Цинциннатского художественного музея. В 1998 году академии была юридически отделена от музея и стала самостоятельным колледжом искусства и дизайна. 

В настоящее время академия предлагает четыре степени бакалавра: изящных искусств в области изобразительного искусства, изящных искусств в области коммуникаций искусств, изящных искусств в области истории искусства и в области графического дизайна. Желающим продолжить обучение предлагается степень магистра искусств в области художественного образования.

Академия имеет три галереи, где проводятся художественные выставки профессиональных художников, преподавателей и студентов — Pearlman Gallery, Chidlaw Gallery и Convergys Gallery. 

В 2008 году академия получила сертификат Leadership in Energy and Environment Design от United States Green Building Council.

Известные выпускники 
 Бейкер, Джордж
 Вессельман, Том
 Гарбер, Даниэль
 Делони, Дженни
 Дювенек, Фрэнк
 Старк, Отто

См. также 
 Художественный музей Цинциннати

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Появились в 1869 году в США
1869 год в культуре и искусстве
Учебные заведения Цинциннати
Художественные организации Цинциннати